Damaszener bezeichnet:

Einwohner von Damaskus
Damaszener Stahl